Persia è l'antico nome dell'Iran. Può riferirsi anche a:
 Persia – nome comune della pianta Origanum majorana

Geografia
Italia
 Persia – frazione del comune di Casaletto Ceredano

 Stati Uniti d'America
 Persia – città della Contea di Harrison, Iowa
 Persia – città della Contea di Cattaraugus, New York